Knolle steht für:

 Pflanzenknolle, verdicktes Speicherorgan von Pflanzen
 Knolle, bauchige Bierflasche, siehe Steinieform #Weitere Bezeichnungen
 Manganknolle, manganhaltige Klumpen am Meeresboden

Knolle ist der Familienname folgender Personen:

 Friedhart Knolle (* 1955), deutscher Geologe und Naturschützer

 Helmut Knolle (* 1939), deutscher Mathematiker, Biomathematiker und Sachbuchautor
 Jon Knolle (* 1999), deutscher Radrennfahrer
 Karsten Knolle (* 1939), deutscher Journalist und Politiker (CDU)
 Rainer Knolle (1918–1986), deutscher Politiker (SED)
 Theodor Knolle (1885–1955), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Knoll
 Knollen